Neil Paterson (ur. 1964) – kanadyjski łyżwiarz figurowy
 Neil Paterson (1916–1995) – szkocki scenarzysta filmowy
 Neil Paterson (ur. 1975) – szkocki sędzia rugby union